Les appellations « lapphund » ou « chien de Laponie » peuvent faire référence à plusieurs races de chien de type spitz originaires de Fennoscandie :
 le lapphund suédois, appelé aussi chien suédois de Laponie ;
 le chien finnois de Laponie, appelé « finsk lapphund » en suédois ;
 le berger finnois de Laponie, considéré aussi comme un « lapphund ».

Voir aussi 

 les chiens d'élan et les laïkas, d'autres types de chien nordique ;
 le buhund norvégien, race de chien norvégienne ;
 le vallhund suédois, race de chien suédoise.